dekanat osiecki w diecezji siedleckiej
 dekanat osiecki w diecezji bielsko-żywieckiej